Siegfried Schulte ist der Name folgender Personen:

* Siegfried Schulte (Ingenieur) (* 1934), deutscher Ingenieur und Erfinder
 Siegfried Schulte (Komponist) (* 1935), deutscher Komponist